Acquacalda – frazione di Barcellona Pozzo di Gotto
 Acquacalda – frazione di Lipari